Espírito Santo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Morada Nova (ort), Ceará, 
 Indiaroba (ort), Sergipe, 
 Espírito Santo, delstat, 
 Espírito Santo (kommun), Rio Grande do Norte, 
 Cruz do Espírito Santo (ort), Paraíba, 
 Cruz do Espírito Santo (kommun), Paraíba,

Portugal 

 Espírito Santo (freguesia i Portugal, Portalegre), Nisa, 
 Espírito Santo (freguesia i Portugal, Beja), Mértola, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar